Sakral kan avse:

 Sakral – i grundbetydelsen helig efter latinets sacer. Dess motsats är profan (världslig).
 Sakralt – det som hör hemma i gudstjänst eller åtminstone religionens ämnesområde
 Sakral geometri – betydelser för vissa geometriska former och proportioner, se Helig geometri
 Sakral musik – en oklart avgränsad term för en mycket stor repertoar som på något sätt är förbunden med den kristna kyrkan
 Presakrala kotor – 24 av de enskilda ben som bygger upp ryggraden, se ryggkota
 Sakralkotor – de kotor som är sammanväxta till korsbenet
 Sakralben – ett stort, triangulärt ben som utgör en del av ryggraden
 Sakral turism – en term som beskriver hur turister besöker platser som förknippas med andliga värden